Henry Adams (natuurwetenschapper), een Brits natuurwetenschapper en concholoog
Henry Adams (schrijver), een Amerikaans schrijver, historicus, journalist en academicus
Henry Adams (scheepsbouwer), een Brits scheepsbouwer